Vol. 2... Hard Knock Life — третій студійний альбом американського репера Jay-Z, випущений 29 вересня 1998 року на лейблах Roc-A-Fella Records і Def Jam Recordings. Vol. 2... став першим альбомом Джей-Зі, який дебютував під номером 1 у Billboard 200, продавши понад 350 000 копій за перший тиждень. Згодом він став його найбільш комерційно успішним альбомом, продавши понад 5 мільйонів копій у США.

Загалом треки з альбому мають грубіший звук, ніж більш глянцевий продакшн Bad Boy на In My Lifetime, Vol. 1, зокрема три треки, створені бітмейкером з Ruff Ryders Swizz Beatz. Jay-Z  також залучив Тімбаленда, Джермейна Дюпрі та Ірва Готті для більш поп-орієнтованого звучання трьох головних синглів альбому. Це також останній альбом Jay-Z, в якому буде представлений його наставник Big Jaz.

Vol. 2... Hard Knock Life пізніше він посів 46 місце в списку 100 найкращих альбомів 1990-х років журналу Rolling Stone.

Список композицій

Чарти

Примітки

Зовнішні посилання 

 Інтерв'ю Jay Z в Blues &amp; Soul
 Інтерв'ю Cipha Sounds у Complex
Альбоми Def Jam Recordings
Музичні альбоми 1998
Альбоми Jay-Z